

Patronyme 

 François Chopard (1971-), ingénieur aérospatial, fondateur et directeur général de Starburst Accelerator ;
 Gaston Chopard (1883-1942), peintre animalier français ;
  (1836-1915), horloger suisse ;
 Lucien Chopard (1885-1971), entomologiste français.

Divers 
 Chopard, entreprise suisse d’horlogerie de luxe, joaillerie et accessoires fondée en 1860 par Louis-Ulysse Chopard

Patronyme suisse